Angelo Bredo – calciatore italiano
 Mario Bredo – calciatore italiano